Pigott är ett efternamn som burits av bland andra:

 Denis Pigott (född 1946), australisk ryttare
 Edward Pigott (1753–1825), brittisk astronom
 James P. Pigott (1852–1919), amerikansk politiker
 Jean Pigott (1924–2012), kanadensisk politiker
 Nathaniel Pigott (1725–1804), brittisk astronom
 Richard Pigott (1835–1889), irländsk journalist
 Tempe Pigott (1884–1962), brittisk skådespelerska
 Tim Pigott-Smith (1946–2017), brittisk skådespelare

Pigott syftar även på:
 10220 Pigott, asteroid i huvudbältet